Кериске — топоним в России якутского происхождения.

 Кериске — населённый пункт на берегах реки Омолой, Республика Саха (Якутия).
 Кериске — озёра, между р. Буор-Юрях и р. Сыгынах, Республика Саха (Якутия), координаты 66°51’с. ш. 150°50’в. д..
 Кериске — гора, между р. Буор-Юрях и р. Сыгынах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°50’с. ш. 139°34’в. д..
 Кериске — река, правый приток р. Тара-Сала, Республика Саха (Якутия), координаты 67°35’с. ш. 128°48’в. д..

Примечания